Wielgus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dale Wielgus
 Joseph R. Wielgus
 Ronald S. Wielgus